Наба́т (naubât — «барабаны, в которые бьют перед домами знатных лиц», возм., через посредство тюркских языков) — оповещение или тревожный сигнал для сбора народа, подаваемый обычно ударами в колокол, било (звонило, сторожевую доску или плиту), реже барабанным боем.

Также устаревшее название медной литавры огромных размеров, применявшейся в русских войсках для устрашения неприятеля.

История 

Указами от 1797 и 1851 годов предписывалось бить набат во время пожаров, вьюг и метелей. В метельный набат били прерывисто, до прекращения бури. На берегах Онежского и Ладожского озёр набатный звон применялся и во время сильных туманов. В качестве сигнала тревоги набат использовался в России до XVIII века.

С давних времён использовались выражения «бить в набат» и «бить по набату», например, «Князь же великій повелвъ стану своемъ въ набаты бити, да соберутся людіе» (в Софийском временнике 1553 г.), «Веллъ бить по набату и в сурну играти» (в Никоновской летописи под 1555 г.). В настоящее время также встречается употребление выражения в сокращенном виде «бить набат», означающее — бить тревогу.

В Вооружённых Силах Союза и России набатный сигнал иногда используется для подачи сигнала пожарной тревоги, например, в автопарках и так далее. В качестве  сигнального инструмента (била, «рынды») выступают следующие предметы, покрашенные в красный цвет:
 обрезок кислородного баллона;
 обрезок баллона углекислотного огнетушителя;
 обрезок рельса.

См. также 
 Набатная башня
 Било

Примечания

Литература 
 

Звуковая сигнализация
История культуры